Липовый Донец — река в России, протекает в Прохоровском и Белгородском районах Белгородской области. Устье реки находится в 1003 км по правому берегу реки Северский Донец. Длина реки составляет 27 км. Болотный комплекс с незамерзающими родниками и ольшанниками в пойме реки Липовый Донец около сел Непхаево, Вислое, Терновка и Шопино имеет статус комплексного заказника.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северский Донец от истока до границы РФ с Украиной без бассейнов рек Оскол и Айдар, речной подбассейн реки — Северский Донец (российская часть бассейна). Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 05010400112107000010726
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 107001072
 Код бассейна — 05.01.04.001
 Номер тома по ГИ — 07
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 5 км: река Ерик (Колодезь Ерик, Эрик, Колодезь Эрик)

Населенные пункты 
На реке Липовый Донец находятся следующие населенные пункты (в порядке от истока к устью):
 Лучки
 Тетеревино
 Петровский
 Рождественка
 Непхаево
 Новые Лозы
 Вислое
 Дружный
 Калинин
 Терновка
 Красный Восток
 Шопино
 Беломестное

Примечания 
 

Реки Белгородской области
Притоки Северского Донца